Мария Луиза Ангуин (, 21 сентября 1849 — 25 апреля 1898) — канадский врач.

Биография 
Мария Луиза родилась в 1849 г. в Ньюфаундленде. Её родителями были священник-методист Томас Ангуин и Луиза Эмма Гилл. Мария Луиза росла в большой семье — у неё были четверо братьев и две сестры. Родители Марии Луизы в 1850-х гг. в Новую Шотландию и в 1865 г. поселились в Дартмуте. В следующем году Мария Луиза посещала Mount Allison Wesleyan Academy (Университет Маунт-Эллисон), в 1869 г. получив liberal arts degree (диплом гуманитарных наук). Дальнейшее образование она решила получать по медицине, вдохновившись примером сестёр Эмили и Элизабет Блэкуэлл.

Мария Луиза безуспешно попыталась поступить в школу в Труро, затем начала работать преподавательницей в Дартмуте. Эта работа её не привлекала, но давала возможность заработать средства на дальнейшее обучение. В 1879 г. она поступила в , а в 1882 г. получила степень доктора философии по медицине и нашла работу в  в Бостоне. Дальнейшее своё обучение она продолжила в . 20 сентября 1894 г. она стала первой женщиной, кто получил лицензию на медицинскую практику в Новой Шотландии. Мария Луиза открыла свою практику в Галифаксе. В 1895 г. вместе с Энни Хэмилтон читала лекции по гигиене. В 1897 г. она вернулась в Нью-Йорк для обучения в аспирантуре. Внезапно скончалась 25 апреля 1898 г., когда отдыхала после несложной операции.

При жизни Анна Луиза выступала за женское избирательное право. Была членом  за воздержание от алкоголя.

Примечания

Литература 
 

Врачи по алфавиту
Врачи Канады
Выпускники Нью-Йоркского медицинского колледжа